Die Liste der Mannschaftskader der deutsche Schachbundesliga 1990/91 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 1990/91 gemeldet wurden und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 12 Ersatzspieler melden. Grundig Nürnberg schöpfte sein Meldekontingent nicht aus und begnügte sich mit 18 gemeldeten Spielern. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Den SF Dortmund-Brackel gelang es, in allen Runden die gleichen 8 Spieler aufzustellen, der SK Heidelberg setzte die meisten Spieler ein, nämlich. Insgesamt spielten in der Saison 1990/91 183 Spieler in der Bundesliga, von diesen nahmen 15 an allen Wettkämpfen teil.

Pro Wettkampf durfte ein Verein maximal zwei Ausländer einsetzen, allerdings machten nicht alle Vereine von diesem Recht Gebrauch. Insgesamt kamen 30 Ausländer zum Einsatz.

Da die Vereinigung des Spielbetriebes des Deutschen Schachbundes und des Deutschen Schachverbandes erst zur Saison 1991/92 abgeschlossen wurde, war es in dieser Saison möglich, sowohl in den alten Bundesländern als auch in den neuen Bundesländern für einen Verein zu spielen. Insgesamt 15 Spieler aus dem Beitrittsgebiet nutzten die Gelegenheit, Bundesligaerfahrung zu sammeln, darunter die Großmeister Uwe Bönsch, Lutz Espig, Rainer Knaak, Wolfgang Uhlmann und Lothar Vogt.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Rainer Knaak (SG Porz) mit 11,5 Punkten aus 15 Partien, einen halben Punkt weniger erzielten sein Mannschaftskollege Wolfgang Uhlmann und Enno Heyken (FTG Frankfurt). Mit dem für den Delmenhorster SK spielenden Holger Meyer erreichte ein Spieler 100 %, allerdings spielte er nur drei Partien.

Ältester Spieler der Saison war der beim SC 1868 Bamberg spielende Wolfgang Unzicker (1925–2006), als jüngste Spieler kamen die 1972 geborenen Michael Bezold (SC 1868 Bamberg), Olaf Sperlich (König Tegel) und René Stern (Delmenhorster SK) zum Einsatz.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1990); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1990)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1990; CSR = Tschechoslowakei, ENG = England, ESP = Spanien, GDR = Deutsche Demokratische Republik, GER = Bundesrepublik Deutschland, HUN = Ungarn, ISL = Island, ITA = Italien, PER = Peru, PHI = Philippinen, POL = Polen, ROM = Rumänien, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, URS = Sowjetunion, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV 03/25 Koblenz

Solinger SG 1868

SG Porz

SK Heidelberg

Bielefelder SK

SF Dortmund-Brackel

König Tegel

FC Bayern München

Hamburger SK

FTG Frankfurt

Delmenhorster Schachklub

Münchener SC 1836

SG Heidelberg-Kirchheim

SC 1868 Bamberg

VfL Sindelfingen

Grundig Nürnberg

Anmerkungen 
 Volkhard Rührig verstarb acht Tage vor der ersten Runde.
 Kampflose Siege sind bei den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt.
 Möglicherweise fehlt beim Münchener SC ein gemeldeter Spieler; im Schachkalender 1991 folgt auf die Ranglistennummer 11 direkt die Nummer 13.

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 1991 – Edition Marco Berlin 1990 – ISBN 978-3-924833-20-6.

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1990
Schach 1991